

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kamionek Wielki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Kamionek Wielki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Inne 
 Kamionek Wielki – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Kamionek